Джей-лига 1 2016 — 24-й сезон высшего дивизиона Джей-лиги. Начался 27 февраля и завершился 3 декабря 2016 года.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Мацумото Ямага», «Симидзу С-Палс» и «Монтедио Ямагата». Их заменили «Омия Ардия» и «Джубило Ивата», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Джей-лиге 2 2015, а также «Ависпа Фукуока», победившая в плей-офф Джей-лиги 2.

Команды

Первая стадия

Результаты матчей

Вторая стадия

Результаты матчей

Общая таблица

Плей-офф за чемпионство

Полуфинал

Финал

Первый матч

Ответный матч

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт Джей-лиги 

Япония
Спорт в Японии в 2016 году
2016